Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1983/84 zum 50. Mal ausgespielt.

Das Finale wurde in zwei Spielen ausgetragen. Im Hinspiel besiegte vor 11.000 Zuschauern im Wiener Praterstadion der FK Austria Wien den SK Rapid Wien mit 3:1-Toren. Das Rückspiel vor 20.000 Zuschauern im Gerhard-Hanappi-Stadion sah den SK Rapid Wien mit 2:0-Toren erfolgreich. Pokalsieger wurde damit nach einem Gesamtergebnis von 3:3 aufgrund der Auswärtstorregel der SK Rapid Wien, der somit seinen Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen konnte. Es war dies der insgesamt elfte Cupsieg der Hütteldorfer.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Hinspiel

Rückspiel

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale 

 nach Auswärtstorregel

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1983/84 (abgerufen am 4. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1983/84 (abgerufen am 4. Oktober 2016)

1983
Fußballsaison 1983/84